Roberto Galindo (Cochabamba, 14 de Outubro de 1980) é um futebolista boliviano que atua como atacante. Atualmente está no Universitario de Sucre da Bolívia.

Futebolistas da Bolívia
Naturais de Cochabamba